W sezonie 1992/1993 rozegrano ostatnią edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czechosłowacji. Tytułu mistrzowskiego bronił .

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, walczących o tytuł mistrza Czechosłowacji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 30 spotkań). Zwycięzca otrzymał prawo gry w rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA 1993/1994; wicemistrz, 3. i 4. drużyna wystąpili w I rundzie Pucharu UEFA.

W wyniku podziału Czechosłowacji, przeprowadzonego w przerwie zimowej rozgrywek (1 stycznia 1993), ustalono zasady przejścia uczestników rozgrywek do nowo powstających, odrębnych systemów ligowych Czech i Słowacji na sezon 1993/1994:
 wszystkie drużyny słowackie trafiły do I ligi słowackiej (, , , , ),
 9 drużyn czeskich zajmujących najwyższe miejsca w sezonie 1992/1993 trafiło do I ligi czeskiej (, , , , , , , , ),
 10. drużyna czeska rozegrała baraże o wejście do I ligi czeskiej ().
Ponadto Czechy i Słowacja zgłosiły dwa zespoły do Pucharu Zdobywców Pucharów 1993/1994. Odpowiednio byli to: finalista Pucharu Czech 1992/1993 –  oraz zwycięzca Pucharu Słowacji i Pucharu Czechosłowacji 1992/1993 –  (równocześnie mistrz I SNFL).

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do ČMFL spadł  (15), a do I SNFL –  (16).

Tabela 

||style="background-color: #FFE4E1"|Baraże o I ligę czeską

Wyniki meczów

Najlepsi strzelcy

Baraże o I ligę czeską 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy między drużyną, która zajęła najniższe miejsce z zespołów czeskich w ostatniej edycji I ligi czechosłowackiej – , a 7. drużyną ČMFL –  o miejsce w nowej I lidze czeskiej 1993/1994. Uzyskał je klub ze stolicy, zwyciężając ogółem 3:1 (1:1, 2:0).

Przypisy 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechosłowacji
Czechosłowacja w XX wieku
1992 w Europie
1993 w Europie